Albatros har flere betydninger:
 Albatros – en fællesbetegnelse for arter af albatros-familien
 Albatros (stengrund) – en stengrund ud for Sjællands Odde